Nordostprovinz () bezeichnet:

 die ehemalige Nordostprovinz in Sri Lanka (1988–2006)
 die ehemalige North Eastern Province in Kenia (bis 2010)

Siehe auch:
North-Eastern